Jago kan syfta på 

 Jago – en av huvudpersonerna i Shakespeares pjäs Othello från 1603, i Gioacchino Rossinis opera Otello och Giuseppe Verdis opera Otello, se Iago (rollfigur)
 Jago (travhäst) – en svensk travhäst som bland annat slutade på tredjeplats i 1951 års upplaga av Svenskt Travderby
 Jago – en papegoja i en Disneyfilmen från 1992, se Aladdin (film)
 Jago – en av huvudkaraktärerna i spelet Killer Instinct

Se även
 Iago